Dnjepr (rivier), in het Oekraïens Dnipro (Дніпро), een rivier in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne
Dnipro (stad), een stad in Oekraïne aan deze rivier
FK Dnipro, Oekraïense voetbalclub uit deze stad
Dnipro (district), een stadsdeel van de Oekraïense hoofdstad Kiev
Dnipro (metrostation), een metrostation in Kiev